Мисевич — славянская фамилия.
 Мисевич, Вера Антоновна (1945—1995) — советский конник, олимпийская чемпионка в командной выездке. 
 Мисевич, Владислав Людвигович (род. 1945) — советский музыкант, Заслуженный артист Белорусской ССР, с 1968 по 1992 год участник ВИА Песняры.